Sanvitesi – abitanti di San Vito (Altivole)
Sanvitesi – abitanti di San Vito (Casaloldo)
Sanvitesi – abitanti di San Vito (Emilia-Romagna)
Sanvitesi – abitanti di San Vito (Gaggiano)
Sanvitesi – abitanti di San Vito (Italia)
Sanvitesi – abitanti di San Vito (Polignano a Mare)
Sanvitesi – abitanti di San Vito Chietino
Sanvitesi – abitanti di San Vito Lo Capo
Sanvitesi – abitanti di San Vito Romano
Sanvitesi – abitanti di San Vito al Tagliamento
Sanvitesi – abitanti di San Vito al Torre
Sanvitesi – abitanti di San Vito dei Normanni
Sanvitesi – abitanti di San Vito di Cadore
Sanvitesi – abitanti di San Vito di Fagagna
Sanvitesi – abitanti di San Vito di Leguzzano
Sanvitesi – abitanti di San Vito in Monte
Sanvitesi – abitanti di San Vito sullo Ionio